Branthwaite steht für:

 Branthwaite (Cumbria), eine Ortschaft im Distrikt Allerdale, Cumbria, England

Branthwaite ist der Familienname folgender Personen:

 Jarrad Branthwaite (* 2002), englischer Fußballspieler